Grand Army Plaza (Manhattan), een plein in het New Yorkse stadsdeel Manhattan
Grand Army Plaza (Brooklyn), een plein in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn
Grand Army Plaza (metrostation), een metrostation in Brooklyn